Wilbur Park
Wilbur (Washington)

Desambiguações de topônimos